Mali Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mali (socken i Kina, Henan), 
 Mali (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar